Ha vinto la medaglia d'argento olimpica nei tuffi ai  nel concorso della piattaforma.

Ha rappresentato la Gran Bretagna anche alle olimpiadi di .

Collegamenti esterni